são-bentense – abitanti di São Bento (Paraíba)
são-bentense – abitanti di São Bento do Sul
são-bentense – abitanti di São Bento do Una